Meny kan syfta på:

 Restaurangmeny – en lista över vilka maträtter och drycker en restaurang har att erbjuda och till vilket pris
 Datormeny – ett menyurval på datorskärmen i antingen ett textbaserat eller ett grafiskt gränssnitt.
 Meny (butik) – en norsk matvarukedja
 Meny (radioprogram) – ett radioprogram med Tomas Tengby och Nina Frogneborn som sänds på Sveriges radio